Села:
 Бронники — Рівненська область, Рівненський район
 Бронники — Хмельницька область, Шепетівський район